John Tufton kan syfta på bland andra:

* John Tufton, 2:e earl av Thanet (1608–1664), engelsk peer
 John Tufton, 4:e earl av Thanet (död efter 1681), engelsk peer